Agrippa (parfois francisé en Agrève) est un nom d'origine romaine qui signifie « naître les pieds en avant ».

Selon l'historienne Virginie Girod, on considérait dans l'Antiquité romaine que ces naissances anormales étaient des signes funestes pour l'avenir.

Personnalités 
 Agrippa Postumus, fils de Marcus Vipsanius Agrippa et Julia l'Aînée (12 av. J.-C.-14 )
 Agrippa, philosophe sceptique ()
 Agrippa, astronome grec ()
 Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim, philosophe, médecin et ésotériste allemand (1486-1535)
 Agrippa d'Aubigné, poète français, grand-père de Madame de Maintenon (1552-1630)
 Camillo Agrippa, architecte, mathématicien et ingénieur italien 
 Saint Agrève, venu d'Espagne, évêque du Velay, martyr avec saint Ursicin par la main des Ariens à Chiniacum, village du Vivarais aujourd'hui appelé Saint-Agrève († 650) fêté le

Souverains et hommes politiques 
 Agrippa, roi mythique d'Albe la Longue
 Agrippa Menenius Lanatus, consul romain en 503 av. J.-C.
 Agrippa Menenius Lanatus, consul romain en 439 av. J.-C.
 Marcus Vipsanius Agrippa, homme d'État romain (63-12 av. J.-C.)
 Agrippa , roi de Judée (10-44)
 Agrippa II, roi de Judée, fils du précédent  (27-93)

Toponyme 
 Via Agrippa, réseau de voies en Gaule romaine mis en place par Agrippa au

Bâtiment 
 Piédestal d'Agrippa, à Athènes.

Astronomie 
 Agrippa, cratère lunaire, nommé d'après l'astronome

Références 

Homonymie de prénom